Classe Freedom – classe di navi da crociera della Royal Caribbean
 Classe Freedom – classe di astronavi di Star Trek
 Classe Freedom – classe di navi  militari della U.S. Navy